Gregopimpla är ett släkte av steklar som beskrevs av Setsuya Momoi 1965. Gregopimpla ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Gregopimpla